Doctrinaires peut désigner :

 les prêtres de la doctrine chrétienne, congrégation religieuse fondée en 1592 ;
 un courant politique né sous la Restauration, composé de royalistes libéraux.